L'expression Oscars du cinéma 1985 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1985 et honorait des films sortis en 1984.

Pour les films sortis en 1985 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1986.